Castillo de Teayo – comune del Messico (Veracruz)
Castillo de Teayo – sito archeologico del Messico